

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 3 podstawowe
 Maliniec – część miasta Konin
 Maliniec – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Potok Wielki 
 Maliniec – część miasta Izbica w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Izbica
 Maliniec – część wsi Rusiec w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec
 Maliniec – część wsi Jodłówka Tuchowska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Maliniec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Babiak
 Maliniec – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Radowo Małe

Inne 
 Maliniec – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Malin, Malina, Maliniak, Malinie, Malinka, Malinów, Malinowo, Malinówka, Maliny